Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu – organizacja kurkowa, istniejąca od 1352 roku, początkowo funkcjonująca jako paramilitarna organizacja cechowa, dzisiaj prowadząca przede wszystkim działalność o charakterze społecznym, co roku organizująca konkurs na Króla Kurkowego.

Lokalizacja 
Siedziba Bractwa znajduje się w północnej części miasta, w dzielnicy Wrzosy, na terenie Fortu VI Twierdzy Toruń, przy ul. Szosa Chełmińska 212.

Historia 

Powstanie Bractwa Strzeleckiego w Toruniu datuje się na rok 1352. Istniały wówczas dwie tego typu organizacje, tj. Bractwo Starego Miasta i Bractwo Nowego Miasta. W 1445 roku, gdy oba te miasta połączono, utworzono wówczas jedno Bractwo, a nowa Rada Miejska przekazała mu teren przy ulicy Przedzamcze, na którym urządzono jego siedzibę oraz strzelnicę. Odbywały się tu regularne ćwiczenia, zawody strzeleckie i uroczystości Bractwa. W 1798 roku rozkazem króla pruskiego nadano mu imię Fryderyka Wilhelma. W latach 1892–1893 przy ul. Przedzamcze wybudowało nową siedzibę Bractwa oraz strzelnicę, na której aż do 1906 roku odbywały się ćwiczenia strzeleckie. W 1920 roku, po odzyskaniu niepodległości, Bractwo ustanowiło nowy status i rozbudowało strzelnicę, na których można było strzelać z broni wojskowej. We wrześniu 1939 roku zawieszono jego działalność, a w późniejszym okresie wielu członków Bractwa znalazło się w obozach jenieckich lub na robotach przymusowych. Po II wojnie światowej próbowano bez powodzenia reaktywować organizację kurkową. Ostatecznie w 1948 roku władze PRL je zlikwidowały, a jego mienie przejęły władze miasta. W 1999 roku reaktywowano Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu i tego samego roku zostało ono członkiem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność społeczno-charytatywną. Kultywowana jest także tradycja corocznego wyboru i intronizacji nowego Króla Kurkowego.

Obrona Torunia 
Bractwo brało czynny udział w poniższych akcjach militarnych na terenie miasta:
 1454 – szturm na zamek krzyżacki,
 1629 – oblężenia Torunia przez wojska szwedzkie,
 1658 – oblężenie Torunia, które miało miejsce w dniach 2 lipca – 30 grudnia podczas II wojny północnej,
 1703 – oblężenie Torunia, które miało miejsce w dniach 23 maja – 9 października podczas III wojny północnej,
 1848 – zryw wolnościowy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona Kurkowego Bractwa Strzeleckie

Bractwa kurkowe w Polsce
Historia Torunia
Stowarzyszenia regionalne